Ośka (OŚKa) – Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych Ośka
 Ośka (O$ka, właściwie Michał Ośka) – polski raper, producent muzyczny